Ви́селица:

 Виселица — орудие для приведения в исполнение казни через повешение.
 Виселица (игра) — игра на угадывание слов.
 Виселица (почта) — в истории почты пометка, означающая «весьма спешно», которая ставилась на так называемых «висельных» письмах.